Лас-Оманьяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,58 км². Население — 314 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона